Guilherme Marques (futebolista)
 Guilherme Marques (jornalista)
 Guilherme Marques (voleibolista)

Desambiguação